Cet article fait la comparaison entre le système d'éducation québécois et d'autres systèmes éducatifs.

Systèmes scolaires canadiens et québécois

Systèmes scolaires belge et québécois

Systèmes scolaires français et québécois 

Cas particuliers : En vertu d'une entente-cadre sur la reconnaissance des diplômes signée en 1996 par la Conférence des présidents d’universités (CPU), la Conférence des directeurs d’écoles et de formations d’ingénieurs (CDEFI) et la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), le baccalauréat français (12 années de scolarité) est reconnu comme l'équivalent du diplôme d'études collégiales québécois (13 années de scolarité) en matière d'accès à l'enseignement universitaire au Québec. 

De plus, certains diplômes français et québécois font également l'objet d'un arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM), ce qui leur concède, de fait, une certaine similarité, voire équivalence.

Systèmes scolaires québécois et britannique (depuis le cycle primaire)

Systèmes scolaires québécois et chinois (depuis le cycle primaire)

Systèmes scolaires québécois et mexicain (depuis le cycle primaire)

Systèmes scolaires québécois et roumain (depuis le cycle primaire)

Systèmes scolaires québécois et russe (depuis le cycle primaire)

Notes et références

Voir aussi 
 Comparaisons entre les systèmes éducatifs français et mauritiens
 Classification internationale type de l'éducation

Bibliographie 
 .

Institutions scolaires 
Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire
 Liste des commissions scolaires du Québec
 Liste des écoles préscolaires et primaires privées du Québec
 Liste des écoles préscolaires et primaires gouvernementales du Québec
 Liste des écoles secondaires privées du Québec
 Liste des écoles secondaires gouvernementales du Québec
 Liste des écoles secondaires publiques du Québec

Enseignement collégial
 Liste des établissements d'enseignement collégial du Québec
 Liste des collèges privés subventionnés du Québec
 Liste des écoles gouvernementales collégiales du Québec
 Liste des centres collégiaux de transfert de technologie

Enseignement universitaire
 Liste des universités du Québec

Liens externes 
 Site officiel du Ministère de l'éducation, des loisirs et du sport
 Historique et mission du ministère
 L'histoire de l'éducation au Québec: les grands textes politiques et législatifs
 Schéma du système scolaire québécois

Enseignement au Québec
Comparaison